RW est un code qui signifie :
 Rwanda
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain):.rw,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

 Le kinyarwanda une langue bantoue, officielle au Rwanda.

RW est un sigle qui signifie : 
 Région wallonne,
 Rassemblement wallon,

R/W est une abréviation pour :
 read write (lecture écriture), souvent utilisée pour préciser que le média a des possibilités de réécriture.

 Broche Rw : une broche d'un microprocesseur qui permet de déterminer le sens en lecture ou en écriture de la mémoire.

RW est un sigle pour :
 RAYMOND WEIL - Manufacture Horlogère, Montres Suisses de Luxe : Raymond Weil SA

RW est un sigle pour :
 Rugby Wife - Concept moderne né au  et plus précisément en l'an 2007 lors de la coupe du monde de rugby en France.

RW est l'abréviation de :
 Reflected Wave (DJ/Compositeur parisien très proche des mouvements gays radicaux), ami proche de Francis Llacer et fan de nougats. Il était l'un des nombreux DJ (membres de l'association "rainbow love music") présents aux platines lors de la Gay Pride 2010.

Code